Vionica est un toponyme qui peut désigner :
Vionica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Čitluk, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vionica, un village de Serbie situé dans la municipalité d’Ivanjica, district de Moravica.